

Cinema 
 After the Rain – film canadese del 1999 diretto da Ross Kettle
 Ame agaru – film giapponese del 1999 diretto da Takashi Koizumi, noto anche con il titolo internazionale After the Rain
 After the Rain – film del 2006 diretto da Gaëlle Denis

Musica 
 After the Rain – album di Muddy Waters del 1969
 After the Rain – album dei Nelson del 1990
 After the Rain – album di John McLaughlin del 1994
 After the Rain – album delle Bellefire del 2001
 After the Rain – gruppo musicale giapponese in attività dal 2016